Ото IV или Оттон (; Ottone) може да се отнася за:

 Ото IV фон Вителсбах, пфалцграф на Бавария (1083 – 1156)
 Ото IV, император на Свещената Римска империя (1175 – 1218)
 Ото IV (Бургундия), пфалцграф на Бургундия (1248 – 1302)
 Ото IV (Бранденбург), маркграф на Бранденбург (1266 – 1308)
 Ото IV (Равенсберг), граф на Равенсберг (1306 – 1328)
 Ото IV (Бавария), херцог на Долна Бавария (1307 – 1334)
 Ото IV Брауншвайгски, херцог на Брауншвайг-Грубенхаген, княз на Таранто (1319/1320 – 1399)
 Ото IV (Австрия), херцог на Каринтия (1335 – 1339)
 Ото IV (Брауншвайг-Люнебург), княз на княжество Люнебург (1434 – 1446)
 Ото IV (Валдек), граф на Валдек (1459 – 1495)
 Ото IV (Шаумбург), граф на Шаумбург (1533 – 1576)
 Ото IV (Ритберг), граф на Ритберг (1535 – 1552)